Сушка (высушивание) — тепломассообменный процесс удаления жидкости из твёрдых, жидких веществ или их смесей с помощью испарения. Чаще всего в качестве удаляемой жидкости выступают влага или летучие органические растворители.

В самом общем случае процесс сушки происходит следующим образом: нагретый газовый поток, отдавая тепло обрабатываемому материалу, вбирает в себя испаряемую им жидкость, удаляя её из общей массы вещества. Часто сушка является последним этапом в процессе производства, непосредственно предшествующим продаже или упаковке продукции.

Классификация способов сушки 

Существует множество вариантов классификации способов сушки в зависимости от используемого процесса. Непосредственный выбор метода зависит от физического состояния сырья, его химического состава, требуемых свойств конечного продукта и экономичности процесса.

По способу воздействия сушильного агента 

 Естественная сушка — сушка на открытом воздухе при естественном освещении, без влияния человека на факторы интенсифицирующие процесс (температуры продукта и сушильного агента (воздуха), давление, скорость движения сушильного агента, влажность и т. д.). Используется для сушки плодов, ягод, грибов, рыбы в регионах с подходящими климатическими условиями.
 Искусственная сушка — производится в специальных аппаратах (сушильных установках), с принудительным изменением факторов, влияющих на интенсивность процесса (температура, давление, влажность, геометрические размеры объекта сушки и т. д.).

По давлению в рабочей камере 
Атмосферная — сушильным агентом является, как правило, атмосферный воздух с отклонением давления в сушильной камере не выше 49 МПа.
Вакуумная — сушка производится в вакууме.
 Под избыточным давлением.

По способу подвода тепла к влажному материалу сушилки классифицируются на 

 Конвективные — тепловая энергия передается конвекцией;
 Кондуктивные (контактные) — тепловая энергия передается с помощью теплопроводности;
 Волновые:
 Терморадиационные — тепловая энергия передается с помощью термоизлучения;
 Высокочастотные — тепловая энергия преобразуется из электрической внутри высушиваемого материала;
 Акустические
 Комбинированные — передача тепла осуществляется с помощью комбинаций вышеупомянутых способов.

В зависимости от направления движения высушиваемого материала и сушильного агента 
 Прямоточные — направление движения высушиваемого материала и сушильного агента совпадает;
 Противоточные — направление движения высушиваемого материала и сушильного агента противоположное;
 Перекресточные — направление движения высушиваемого материала перпендикулярно направлению сушильного агента.

По виду сушильного агента 
 Аппараты, использующие нагретый воздух;
 Установки, использующие дымовые или инертные газы;
 Установки, используемые смесь воздуха с дымовыми газами;
 Установки, используемые перегретый или насыщенный пар;
 Установки, использующие жидкий теплоноситель;
 Установки, использующие электрической ток.

По способу нагрева сушильного агента 
 Установки с паровыми калориферами;
 Установки с огневыми калориферами;
 Установки с топками на жидком топливе;
 Установки с топками на газовом топливе.

По кратности использования сушильного агента 
 С однократным использованием нагретого воздуха;
 С многократным использованием нагретого воздуха.

По виду объекта сушки 
 Для твердых материалов (крупных, мелких, пылевидных);
 Для гибких материалов (нитей, плёнок, тканей, нетканых материалов);
 Для жидких материалов;
 Для пастообразных продуктов.

По режиму работы 
 Периодического действия;
 Непрерывного действия.

По гидродинамическому режиму 
Различают сушилки с неподвижным, взвешенным и перемешиваемым слоем материала.

По конструкции 
Камерные, шнековые, пневматические трубные, тарельчатые, роторные, барабанные, ленточные, шахтные, вихревые, кипящего слоя, аэрофонтанные, вальцовые, вибрационные, распылительные и т.д.

Примечания 

Методы разделения
Физика твёрдого тела
Теплотехника
Тепломассообмен
Стирка